Das e-Boks Sony Ericsson Open 2011 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Farum, einem Vorort der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 6. bis zum 12. Juni 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Caroline Wozniacki und Lucie Šafářová, das Wozniacki in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Johanna Larsson / Jasmin Wöhr in zwei Sätzen gegen Kristina Mladenovic / Katarzyna Piter.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Kopenhagen